Kolbeinsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Kolbeinn et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Þórðr Kolbeinsson, scalde islandais du  ;
  (1209–1246), chef islandais ;
  (né en 1972), joueur de football islandais.

Notes et références